Der Arzt am Scheideweg steht für:

* Der Arzt am Scheideweg (Shaw), ein satirisches Bühnenstück von George Bernard Shaw
 Der Arzt am Scheideweg (Film), einen britischen Spielfilm von Anthony Asquith

Siehe auch:
 Der Arzt am Scheidewege, ein deutscher Fernsehfilm von Kurt Wilhelm